

Geografia
 Babar – comune a capo dell'omonimo distretto nella provincia di Khenchela, Algeria
 Isole Babar – isole delle Molucche meridionali nella provincia di Maluku, Indonesia

Altro
 Babar – film d'animazione del 1989 diretto da Alan Bunce
 Babar – personaggio immaginario creato dal francese Jean de Brunhoff nel 1931
 Lalita Babar – siepista e mezzofondista indiana